

Patronyme 

 Andreas Reisinger, footballeur autrichien
 Stefan Reisinger, footballeur allemand
 Julius Reisinger, chorégraphe autrichien